Nazwą ryna określane są 3 gatunki ryb chrzęstnoszkieletowych:
 ryna – Squatina dumeril
 ryna, inaczej raszpla zwyczajna – Squatina squatina
 ryna – Rhina ancylostomus (pisane też Rhina ancylostoma)

Zobacz też 
 Polskie nazewnictwo popularne ryb

Przypisy